País peut désigner :
 le país, un cépage d'origine espagnole
 Arie Pais, un employé bancaire et homme politique néerlandais
 Frank País, un révolutionnaire cubain
 José Carmo Pais, un footballeur et entraîneur de football portugais
 Josh Pais, acteur et réalisateur américain 
 Frank País, une municipalité de Cuba dans la province de Holguín
 Ràdio País, une radio française d'expression occitane

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme